Indonesië
 Wiradesa (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Wiradesa (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java